σ1 Рака (51 Рака, ) — двойная звезда, которая находится в созвездии Рака. Главный компонент, σ1 Рака А, — белая звезда класса А главной последовательности. Расстояние до неё составляет около 204 световых лет.

См. также 
 Список звёзд созвездия Рак

Примечания

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 Звёздный каталог VizieR

Двойные звёзды
Рак (созвездие)
Объекты Байера
Объекты Флемстида